Denne liste over fredede fortidsminder i Favrskov Kommune viser alle fredede fortidsminder i Favrskov Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Favrskov Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Favrskov Kommune
Favrskov Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments